Astore steht für:

 Astore (Distrikt), ein Distrikt in Pakistan

Astore ist der Familienname folgender Personen:

 Mireille Astore (* 1961), libanesisch-australische Fotografin, Videokünstlerin, Performancekünstlerin und Autorin